Copenhagen je lahko:
 Copenhagen, Louisiana, mesto v ZDA
 Copenhagen, New York, mesto v ZDA
 Copenhagen, Ontario, mesto v Kanadi
 13586 Copenhagen, asteroid
 M/F Copenhagen, ladja